Hauptstraße 7 oder Hauptstrasse 7 steht für:
 Hauptstrasse 7 in der Schweiz
 Autoceļš A7, Straße in Lettland

Gebäudeadressen:
 Hauptstraße 7 (Karlstadt)
 Hauptstraße 7 in Au in der Hallertau, siehe Liste der Baudenkmäler in Au in der Hallertau
 Hauptstraße 7 in Bad Wimpfen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Bad Wimpfen
 Hauptstraße 7 in Bernburg (Saale), siehe Liste der Kulturdenkmale in Bernburg (Saale)
 Hauptstraße 7 in Dittelsheim-Heßloch, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Dittelsheim-Heßloch
 Hauptstraße 7 in Eibelstadt, siehe Liste der Baudenkmäler in Eibelstadt
 Hauptstraße 7 in Haßfurt, siehe Liste der Baudenkmäler in Haßfurt
 Hauptstraße 7 in Hochheim am Main, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hochheim am Main
 Hauptstraße 7 in Niederlauer, siehe Liste der Baudenkmäler in Niederlauer
 Hauptstraße 7 in Ortenberg (Hessen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Ortenberg (Hessen)
 Hauptstraße 7, ehemalige Hausnummer in Prichsenstadt, siehe Schulinstraße 7 (Prichsenstadt)
 Hauptstraße 7 in Roth, siehe Liste der Baudenkmäler in Roth
 Hauptstraße 7 in Seeth, siehe Liste der Kulturdenkmale in Seeth
 Hauptstraße 7 in Steinweiler, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Steinweiler
 Hauptstraße 7 in Sulzdorf an der Lederhecke, siehe Liste der Baudenkmäler in Sulzdorf an der Lederhecke
 Hauptstraße 7 in Sulzthal, siehe Liste der Baudenkmäler in Sulzthal
 Hauptstraße 7 in Sontheim, siehe Ehemaliges Rathaus (Sontheim)
 Hauptstraße 7 in Weikersheim, siehe Liste der Kulturdenkmale in Weikersheim
 Hauptstraße 7 in Winterhausen, siehe Liste der Baudenkmäler in Winterhausen

Siehe auch:
 Gehöft Fohrder Hauptstraße 7 (Havelsee)
 Wiedner Hauptstraße #Nummer 7 Hotel Goldenes Lamm